Pastore itinerante o Pastore errante - pastore che si sposta continuamente con il proprio gregge alla ricerca di un pascolo 
 Pastore itinerante (Circuit raider) - figura religiosa metodista che nel XIX secolo viaggiava attraverso gli Stati Uniti